Liu Wanting e Sun Shengnan erano le detentrici del titolo. Liu ha fatto coppia con Yang Zhaoxuan, ma ha perso nei quarti di finale; Sun ha fatto coppia con Chan Chin-wei, ma ha perso in semifinale.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Beijing International Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Liu Chang e Zhou Yimiao che hanno battuto in finale Misaki Doi e Miki Miyamura 7–6(7–1), 6–4.

Teste di serie 

  Xu Yifan /  Zheng Saisai (Semifinali, ritiro)
  Chan Chin-wei /  Sun Shengnan (semifinali)

  Tang Haochen /  Tian Ran (primo turno) 
  Liu Wanting /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Beijing International Challenger 2013